Цовкра-2 (вариант Цовкра 2-я) — село в Кулинском районе Дагестана

Образует сельское поселение — село Цовкра-2 как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 6 км к юго-западу от районного центра села Вачи, на левом берегу реки Кунних.

История 
В 1944 году часть населения села переселена в Новолакский район. Позже в село переселяют жителей села Джахпаралмащи.

Население

Известные жители 
Махмудов, Ибрагим Махмудович (1923—2004) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
Цовкра-1

Примечания

Ссылки 
 История с. Цовкра-2 на сайте районной администрации

Населённые пункты Кулинского района
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана